Verdensmesterskaberne i landevejscykling 2013  (for herrer) afholdes i regionen Toscana i Italien fra den 22. til den 29. september 2013. Dette er den 86. udgave af VM i landevejscykling. Det er første gang i VM's historie at der ikke er een, men flere værtsbyer. VM 2013 bliver arrangeret af provinserne; Firenze, Lucca, Pistoia og Prato samt byen Montecatini i fællesskab.

Startbyerne vil være forskellige fra konkurrence til konkurrence, men målstregen vil i alle konkurrencerne komme til at ligge uden for Nelson Mandela Forum i Firenze (hed tidligere Palazzetto dello sport di Firenze). Der afholdes konkurrencer i enkeltstart både for hold og individuelt samt i linjeløb (alm. landevejsløb). Sidsnævnte afsluttes alle med et antal omgange på den samme 16,6 km lange rundstrækning. 

Rundstrækningen starter ved Mandela Forum i Firenzes østlige ende, lige øst for Campo di Marte Stationen. Derfra køres mod nord til byen Fiesole lidt udenfor Firenze, og rundstrækningens højeste punkt 348 moh. Herfra sydvestover, mod den botaniske have (Giardino Orticoltura) og videre mod sydøst tilbage til Mandela Forum, dog med to små stigninger undervejs på 12% 4,7 km før målstregen hhv. 10%. 2,7 km før målstregen.

Italien var sidst vært for VM i Varese i 2008.

Programmet 
Konkurrencerne foregår i perioden 22. - 29. september 2013.

Holdenkeltstarter

Individuelle enkeltstarter

Linjeløb 

Firenze NMF er Nelson Mandela Forum i Firenze.

UCI afholder desuden sin årlige kongres i forbindelse med verdensmesterskaberne, torsdag den 26. september.

Resultater

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger

 UCI's officielle VM2013-site Hentet 23. april 2013.

 Nyheder fra VM fra Cykelmagasinet.dk

2013
Cykelløb i 2013
Cykelløb i Italien